Tacht-i Rustam () befindet sich im Distrikt Kang der Provinz Nimruz auf dem Boden des heutigen Afghanistan. 

In verschiedenen Städten des alten Iran oder Ariana (heute Afghanistan, Iran und Tadschikistan) sind Rostam zur Ehre historische Gebäude errichtet worden oder, hauptsächlich in Felsen gemeißelte, historische Kunstwerke postum nach ihm umbenannt worden. Auch diverse Ortschaften der Iranischen Platte (Pushta e Iran) sind nach ihm, Sohn von Rudabeh aus Kabulistan und Zāl, Sohn von Sām aus Zabulistan benannt worden. Nimruz gehörte zur historischen Region von Zabulistan.

Siehe auch 
 Naqsch-e Rostam, Fars, Iran
 Tacht e Rostam (Samangan), Afghanistan
 Tacht e Rostam (Kabul),  nahe bei Chehel  Setoun (Vierzigsäulenpalast), Kabul, Afghanistan
 Tacht-e Rostam (Balch), Balch, Afghanistan
 Tacht e Rostam (Farah), Afghanistan
 Kaman e Rostam
 Pol e Rostam

Literatur 
 Friedrich Rückert: Rostem und Suhrab. Eine Heldengeschichte in 12 Büchern. Nachdruck der Erstausgabe. epubli, Berlin, 2010, ISBN 978-3-86931-571-3. (Details)
 Friedrich Rückert: Rostam und Sohrab. Neuausgabe. Epubli, 2010 ISBN 978-3-86931-684-0. (Details)
 Friedrich Rückert: Rostam und Sohrab. Neuausgabe E-Book. Epubli, 2011 ISBN 978-3-86931-939-1. (Details)

Weblinks 
 Takht e Rostam

Ort in der Provinz Nimrus